Тарпановка (Торпановка) — река в России, протекает в Курманаевском районе Оренбургской области.

География и гидрология 
Тарпановка правобережный приток Бузулука. Её устье находится в 49 километрах от устья Бузулука около села Петровка. Длина реки — 14 километров. Площадь водосборного бассейна — 144 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Самара от Сорочинского гидроузла до водомерного поста у села Елшанка. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского вдхр. до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010001012112100007331.

Примечания 

Притоки Бузулука (притока Самары)
Реки Курманаевского района